Епархия Шикутими () — епархия Римско-Католической церкви с центром в канадском городе Шикутими. Епархия Шикутими входит в архиепархию Квебека. Кафедральным собором  епархии Шикутими является церковь святого Франциска Ксаверия.

История 
28 мая 1878 года Святой Престол учредил епархию Шикутими, выделив её из архиепархии Квебека. 

31 мая 2007 года епархия Шикутими расширила свою территорию за счёт епархии Эймоса.

Ординарии епархии 
 епископ Dominique Racine (28.05.1878 — 28.01.1888);
 епископ Луи-Назер Бежан (1.10.1888 — 22.03.1892);
 епископ Michel-Thomas Labrecque (8.04.1892 — 11.11.1927);
 епископ Charles-Antonelli Lamarche (17.08.1928 — 22.01.1940);
 епископ Georges-Arthur Melançon (24.05.1940 — 11.02.1961);
 епископ Marius Paré (18.02.1961 — 5.04.1979);
 епископ Jean-Guy Couture (5.04.1979 — 19.06.2004);
 епископ André Rivest (19.06.2004 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии Канады